Алексе́й Черно́в:
 Чернов, Алексей Александрович (род. 1974) — российский футболист.
 Чернов, Алексей Евгеньевич (род. 1982) — российский пианист и композитор, педагог.
 Чернов, Алексей Иванович (1924—1989) — Герой Советского Союза.
 Чернов, Алексей Петрович (1908—1979) — советский актёр.
 Чернов, Алексей Сергеевич (род. 1998) — российский футболист, вратарь.